Санта Круз де ла Преса има више значења:

 Санта Круз де ла Преса (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Круз де ла Преса, Ла Тлакуача (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику